Kino (; în română însemnând "cinema") a fost o legendară formație sovietică de muzică rock/post-punk, condusă de către liderul formației Viktor Țoi. A fost una din cele mai renumite și mai populare formații rock din Uniunea Sovietică.

Membrii formației
 Viktor Țoi (Виктор Цой) – vocal, chitară, bass (1981–1990; decedat în 1990)
 Aleksei Rîbin – chitară (1981-1983)
 Olev Valinski – baterie (1981-1982)
 Boris Grebenșcikov – chitară, baterie, percuție (1982-1985)
 Mihail Vasilev – sintetizator de ritm (1982-1983)
 Iurii Kasparian (Юрий Каспарян) – chitară (1983–1990)
 Alexander Titov – bass, percuție (1983-1986)
 Aleksei Vișnia – sintetizator de ritm (1985-1986)
 Georghii Gurianov (Георгий Гурьянов) – baterie, percuție (1986–1990; decedat în 2013)
 Igor Tihomirov (Игорь Тихомиров) – bass (1986–1990)

Cronologie

Discografie

Albume de studio
 1982 — «45»
 1983 — «46»
 1984 — «Начальник Камчатки»
 1985 — «Это не любовь»
 1986 — «Ночь»
 1988 — «Группа крови»
 1989 — «Последний герой»
 1989 — «Звезда по имени Солнце»
 1990 — «Кино» (sau ”Чёрный альбом”)

Single-uri
 1987 — «Из альбома Начальник Камчатки»
 1988 — «Из альбома Ночь»
 1989 — «Maman»
 1989 — Звуковое приложение к журналу «Клуб и художественная самодеятельность»
 1990 — Звуковое приложение к журналу «Кругозор» № 7/90

Compilații
 1992 — «Неизвестные песни»
 1996 — «Легенды русского рока. Кино»
 2000 — «История этого мира»
 2000 — «Лучшие песни 82—88»
 2000 — «Лучшие песни 88—90»
 2001 — Grand Collection
 2002 — «Кино в кино»
 2002 — «Последние записи»

Compilații sovietice
 1987 — «АССА»
 1989 — «Хит-парад Александра Градского»

Compilații externe
 1986 — Red Wave (SUA)
 1988 — «МИР: Reggae From Around the World» (SUA)
 1989 — Rocking Soviet (Franța)
 1989 — Epoka Dla Nas (Polonia)

Albume în concert
 1996 — «Концерт в рок-клубе» (2CD) (запись 1985 года)
 2002 — "Первые записи. «Гарин и гиперболоиды»
 2002 — Live. 1988—1990 (2CD)
 2002 — «Концерт в Дубне. 1987»
 2004 — «Неизвестные записи» (4CD):
 CD1. Акустика. Таллин. 1990 год
 CD2. Квартирник. Ленинград. 1988 год
 CD3. Рок-фестиваль. ДК Связи. Москва. 1986 год
 CD4. Акустика. Ленинград. 1982 год

Albume în concert ale lui Viktor Țoi

 1994 — «Акустический концерт»
 1996 — «Акустика» (переиздан в 1999 году под названием Песни под гитару)
 1996 — «12-13 января 1985 года, Москва» (Майк и Цой, 2CD)
 1998 — «Майк Науменко. Виктор Цой» (2CD)
 CD1. «Концерт у Павла Краева» (Майк и Цой) (запись 1983 года, впервые издана в 1996 году под названием «Весна — лето»)
 CD2. «Сейшн на Петроградской» (Майк и Цой) (запись 1984 года)
 1998 — «Исполнение разрешено» (концерт в Сосновом Бору, Б. Гребенщиков, М. Науменко, В. Цой, 15.12.1984, 2CD)
 2009 — «Ленинград 1984» (Майк и Цой, 2CD)

Alte lansări
 2000 — «КИНОпробы» (2CD)
 2000 — «Виктор Цой: Печаль»
 2000 — «День рождения Виктора Цоя»
 2009 — «Ремиксы»
 2010 — «КИНОпробы. Рэп-трибьют»
 2010 — «Игла Remix. Саундтрек к фильму»

Note

Legături externe

Russian music on the Net: Kino, English translations of the lyrics

Formații rusești
Fondări în 1981
Desființări în 1990
Formații rock
Formații New Wave